Ligt ist der Familienname folgender Personen:

 Bart de Ligt (1883–1938), niederländischer Autor
 Natalie de Ligt (* 1968), deutsche Kunsthistorikerin und Kuratorin
 Matthijs de Ligt (* 1999), niederländischer Fußballspieler